Полянецкое — название населённых пунктов:

Украина 
 Полянецкое — село в Савранском районе Одесской области.
 Полянецкое — село в Уманском районе Черкасской области.